Бад-Кроцинген (, ) — город в Германии, курорт, расположен в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Фрайбург. Входит в состав района Брайсгау — Верхний Шварцвальд. Население составляет 17 063 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 35,66 км². Официальный код — 08 3 15 006.

Города-побратимы 
  Греу-ле-Бен (Франция)
  Эспаррон-де-Вердон (Франция)
  Наоири (Япония)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга